Tupilați se poate referi la:
 Tupilați, Neamț
 Tupilați, Vaslui